Омуа — коммуна во Франции, департамент Ивелин
 Омуа — коммуна во Франции, департамент Шер
 Омуа-Сен-Валери — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена